Радоальд (Родоальд; ) — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Радоальд — герцог Беневенто (646—651)
 Радоальд — герцог Фриуля (конец VII века)